Davide Alviti – cestista italiano
 Massimo Alviti – chitarrista e compositore italiano
 Sveva Alviti – attrice e modella italiana